Fermat può indicare:
Pierre de Fermat un matematico francese 
piccolo teorema di Fermat
ultimo teorema di Fermat
numero di Fermat
principio di Fermat
spirale di Fermat
Metodo dei massimi e minimi di Fermat
Metodo delle tangenti di Fermat
pseudoprimo di Fermat
equazione diofantea di Pell-Fermat
cratere Fermat è  un cratere lunare
12007 Fermat un asteroide 
Fermat Search software